Ministerie van Financiën
 Federale Overheidsdienst Financiën (België)
 Ministerie van Financiën (Nederland) 
 Lijst van Nederlandse ministers van Financiën
 Ministerie van Financiën (Verenigde Staten)
 Lijst van Arubaanse ministers van Financiën
 Lijst van Curaçaose ministers van Financiën
 Lijst van Sint Maartense ministers van Financiën
 Lijst van Surinaamse ministers van Financiën
 Lijst van Belgische ministers van Financiën
 Lijst van Vlaamse ministers van Financiën en Begroting
 Lijst van Waalse ministers van Financiën en Begroting
 Chancellor of the Exchequer (Verenigd Koninkrijk)